IJzeren man was onder meer de benaming voor de baggermachines die gebruikt werden bij het uitgraven van plassen en meren, meestal ten behoeve van de zandwinning. Dientengevolge dragen veel van dergelijke plassen deze naam. In 's-Hertogenbosch bestaat een recreatieplas met de naam IJzeren Vrouw.

IJzeren man (Beilen), oorlogsmonument
IJzeren Man (Eindhoven), een meer/zwembad in Eindhoven;
IJzeren Man (Geldrop), visvijvers en een visvereniging in Geldrop
IJzeren Man (Hoge Veluwe), een ven op het Nationaal Park de Hoge Veluwe
IJzeren Man (Vught), een recreatieplas bij Vught;
Station Vught-IJzeren Man, spoorwegstation (1881-1938) 
IJzeren Man (Weert), een meer en natuurgebied in Weert;

Zie ook
Iron Man (doorverwijspagina)